HMS Discovery je (bilo) ime enajstih vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Discovery (1600)
 HMS Discovery (1651)
 HMS Dicsovery (1692)
 HMS Discovery (1719)
 HMS Discovery (1741)
 HMS Discovery (1774)
 HMS Discovery (1789)
 HMS Discovery (1800)
 HMS Discovery (1874)
 HMS Discovery (1901)
 HMS Discovery (1924)

Discovery